Витватерсрандский университет, или Университет Витватерсранда, (), в просторечии часто университет Витс (англ. Wits University) — ведущий университет Южной Африки, расположен около Йоханнесбурга.

История 
Основан в 1896 году. В 1925 году на территории, принадлежащей университету, была основана Йельско-колумбийская южная обсерватория, которая проработала 26 лет.

В годы апартеида руководство университета с самого начала противодействовало этой политике и критиковало её. Вплоть до 1959 г. университет принимал темнокожих студентов без ограничений, однако и после принятия специального закона об ужесточении сегрегации в университетах в него продолжали поступать коренные африканцы, многие из которых стали потом видными деятелями движений против апартеида. Окончательно расовые ограничения были сняты в университете в конце 1980-х гг., за несколько лет до их официальной отмены.

Факультеты 
 Коммерции, права и управления
 Инженерно-строительный
 Медицинский
 Гуманитарный
 Естественнонаучный

Известные выпускники 
 Аарон Клуг, 1982 Нобелевская премия по химии
 Надин Гордимер, 1991 Нобелевская премия по литературе
 Нельсон Мандела, 1993 Нобелевская премия мира
 Сидней Бреннер, 2002 Нобелевская премия по медицине
 Стэнли Мандельстам, физик-теоретик
 Кевин Воланс, композитор
 Элизабет Эйберс, поэтесса
 Джо Слово, политический активист
 Джанет Сазман, актриса и режиссёр
 Элизабет Коннелл, оперная певица
 Хелен Зилле, политический и государственный деятель
 Иван Владиславич, писатель
 Хендрик Рамаала, легкоатлет
 Сол Керцнер, бизнесмен, владелец гостиничных сетей
  Бенедикт Уоллет Вилакази, поэт и прозаик

См. также 
 Витватерсранд

Ссылки 
 University Website
 History of Transvaal University College

Университеты по алфавиту
Университеты ЮАР